«Рэйнбоу Драйв» () — кинофильм. Экранизация романа Родерика Торпа.

Сюжет 
В Голливуде происходит серия убийств. За расследование берётся полицейский отдела убийств Майк Галлахер. Очень скоро он обнаруживает сильное сопротивление продвижению расследования со стороны влиятельных политиков. Ему предстоит разобраться с коррупционной сетью преступников.

В ролях

Ссылки 
 

Детективные фильмы США
Экранизации произведений Родерика Торпа
Фильмы Бобби Рота